Józef Balcerzak (ur. 1894) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Józef Franciszek Balcerzak (1898–1919) – powstaniec wielkopolski, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (20 lipca 1932)
 Józef Balcerzak (1903–1942) – działacz robotniczy, pośmiertnie odznaczony Orderem Krzyżem Grunwaldu III klasy
 Józef Balcerzak (ur. 1909) – inżynier rolnictwa, polityk, działacz ludowy i poseł na Sejm RP i PRL

Zobacz też 
 Balcerzak

Przypisy